Ольшанська сільська рада — Житомирська область, Романівський район
 Ольшанська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район